Sterociąg (Ciąg sterowy) – system lin, łańcuchów lub prętów, za pośrednictwem których obroty koła sterowego lub maszyny sterowej są przenoszone na ster.
Konstrukcja jednostek pływających
Żeglarstwo